Edema steht für:

 den Nachnamen des ugandischen Fußballspielers Patrick Edema
 die ehemalige italienische Death-Metal-Band Edema (Band)